«Алап-Алап» () — пилотажная группа Королевских ВВС Брунея. Выступает на трёх учебно-тренировочных самолётах Pilatus PC-7.

История 
Пилотажная группа «Алап-Алап» была сформирована 7 февраля 2011 года. Базируется на авиабазе Римба.

Самолёты 
Группа для своих показательных полётов использует винтовые учебно-тренировочные самолёты Pilatus PC-7MKII швейцарского производства. В настоящее время Королевских ВВС Брунея имеют в общей сложности четыре таких самолёта.
	

Пилотажные группы
Современные аэробатические команды